Свина (, ) — река в Западно-Поморском воеводстве Польши, разделяющая острова Узедом и Волин и соединяющая Щецинскую лагуну с Померанской бухтой. Является частью эстуария Одры (через Свину в море попадает до 75 % одерской воды). В случае сильных ветров с Балтийского моря направление течения Свины меняется, и уже не речная вода поступает в море, а морская вода поступает в Щецинскую лагуну. Длина Свины составляет около 16 км, ширина от 100 до 1000 метров.

В 1880 году от изгиба Свины южнее Свинемюнде через остров Узедом был прорыт канал Кайзерфарт, отделивший от Узедома новый остров Карсибур.

В устье Свины находится морской порт Свиноуйсьце, выше по течению имеются малые порты Пжитур и Карсибур. Единственный мост через Свину (Пястовский мост) расположен в Свиноуйсьце.

Примечания 

Реки Западно-Поморского воеводства
Реки, впадающие в Балтийское море
Одра
География Свиноуйсьце